Der Name Luhring bezeichnet:

 Oscar R. Luhring (1879–1944), US-amerikanischer Politiker
 Luhring Augustine Gallery, Kunstgalerie in New York City

Siehe auch:

 Lühring